Карлыгаш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карлыгаш — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Карлыгаш — село в Кербулакском районе Алматинской области.